Bedřichov est un toponyme qui peut désigner :

Bedřichov, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Bedřichov, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie